Hagbard Celine steht für:

 Pseudonym von Karl Koch (Hacker) (1965–1989), deutscher Hacker
 Romanfigur aus der Trilogie Illuminatus! von Robert Shea und Robert Anton Wilson